Bonnardot peut désigner :

 Claude-Jean Bonnardot (1923-1981), acteur, scénariste et réalisateur français ;
 François Bonnardot (1843-1926), archiviste et historien français ;
 Guy Bonnardot (1951-1990), chanteur, producteur et peintre français.